Hubertka má několik významů:

 Hubertka (Bílý Potok) – turistická chata u Lázní Libverdy
 Hubertka (rybník) – rybník u Květnova
 Hubertka (Hrubý Jeseník) – vedlejší vrchol Velkého Máje v Jeseníkách
 Hubertka (potok) – potok v okrese Kladno, jižně od Lán
 Hubertka (trofej)

Související články 
 Hubertky